Die Puch 125 SV (Schwingarm-Vollnabenbremsen) war ein von der österreichischen Steyr Daimler Puch AG produziertes Motorrad. Das mit einem Zweitakt-Doppelkolbenmotor ausgestattete Motorrad der Baureihe 125 SV wurde von 1953 bis 1967 23.014-mal produziert.

Motor 

Puch-Einzylinder-Zweitakt-Doppelkolben-Blockmotor mit Gleichstromspülung. Hubraum 124 cm3, Verdichtungsverhältnis 1:6,5, max. Drehmoment 1 kp·m (9,8 N·m) bei 3500/min, Vorzündung vor OT 4,0…4,5 mm, Öl-Kraftstoff-Verhältnis 1:25.

Getriebe 
Vierganggetriebe mit Fußschaltung und Scheibenlupplung im Ölbad laufend. Kraftübertragung vom Motor zum Getriebe durch Einfach-Hülsenkette

Batterie-Zünd-Lichtanlage 
Puch-Gleichstromlichtmaschine spannungsregelnd; Akku 6 V / 7 Ah

Federung 
Vorder- und Hinterrad besitzen Teleskopfederung mit hydraulischen Stoßdämpfern.

Rahmen 
Der Rahmen ist ein aus Stahlblech gepresster Schalenrahmen mit geschlossenem torsionssteifem Profil. Das Hinterradkotblech, der Akku- und Werkzeugkasten sowie die Stützlager für die Hinterradfederung bilden mit dem Schalenrahmen eine organische Einheit.

Die Lackierung war bis 1956 blau, bis 1957 grün und ab 1957 schwarz.

Neben der häufiger produzierten und stärkeren Schwester 175 SV mit 10 PS gab es noch die sportliche 125 SVS mit zwei Vergasern und 8 PS. Dieses Motorrad wurde nur 2.576-mal gebaut.

Technische Daten

Produktionszahlen

Siehe auch 
 Puch 125 SVS
 Puch 175 SV
 Puch 250 TF
 Puch 250 SGS

Literatur 
 Friedrich F. Ehn: Das große Puch-Buch. Die Puch-Zweiradproduktion von 1890–1987. 8. Auflage. Weishaupt, Gnas 2013, ISBN 978-3-900310-49-3.

Einzelnachweise 

Motorradmodell
125 SV
Motorradmodell mit Pressstahlrahmen